Truckee peut désigner :
 Truckee, une rivière des États-Unis ;
 Truckee, une ville de Californie.